Ketellapper, uitgestorven beroep
 Wieger Ketellapper, koekfabriek